Superlak ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Superlak (* 1953), polnischer Volleyballtrainer
 Michał Superlak (* 1993), polnischer Volleyballspieler